Витольд Скарух (; 11 января 1930, Цеханув — 17 февраля 2010, Констанцин-Езёрна) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, кабаре, а также театральный режиссёр.

Биография 
Витольд Скарух родился в Цехануве. Образование получил в Государственной высшей театральной школе в Варшаве (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича), которой актёрский отдел окончил в 1953 и отдел режиссуры в 1964 году. Дебютировал  на сцене в 1953. Актёр театров в Щецине и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1958—1999 годах и в радиопередачах «Польского радио». Умер в городе Констанцин-Езёрна. 

Его жена — актриса Янина Трачикувна.

Избранная фильмография

Признание 
 1986 — Золотой Крест Заслуги.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича